

Personnalités 

 Félix Arnaudin (1844-1921), photographe, ethnologue et poète français ;
 Pierre Arnaudin (1896-1982), athlète français de 400 mètres haies.

Institutions 
 Maison de la photographie des Landes - Félix Arnaudin, musée de photographie à Labouheyre dans les Landes, en France.